Alexandr I. (řecky Αλέξανδρος, Βασιλεύς των Ελλήνων; 1. srpna 1893, Athény – 25. října 1920, Athény) byl řeckým králem vládnoucím v letech 1917 až 1920.

Byl dosazen na trůn v době takzvaného Národního rozkolu, během něhož se střetli Alexandrův otec Konstantin I. a řecký předseda vlády Eleftherios Venizelos. Za pomoci vojáků Dohody dosadil Venizelos na trůn mladého prince Alexandra, který však o tři roky později zemřel na následky pokousání dvěma opicemi.

Mládí 
Narodil se 1. srpna 1893 v Tatoi poblíž Athén. Byl druhým synem Konstantina I. a jeho manželky Sofie Pruské.

Vláda 

Roku 1917 tehdejší řecký král Konstantin I. trval na tom, aby Řecko zůstalo během první světové války neutrální, avšak premiér Eleftherios Venizelos byl rozhodnut zapojit se do války na straně Trojdohody. Na základě Venizelova pozvání během takzvaného Národního rozkolu vstoupily francouzské a britské jednotky na řeckou půdu a donutily Konstantina abdikovat. Ten poté se starším synem princem Jiřím odešel do exilu. Mladý princ Alexandr, zastánce ideje Velké myšlenky, poté usedl na trůn jako Alexandr I. Alexandr neměl téměř žádnou moc a jeho jedinou významnou povinností bylo časté navštěvování fronty a povzbuzování řeckých jednotek.

Přesto se při jedné příležitosti Alexandr Venizelovi vzepřel. 4. listopadu 1919 utekl s Aspasií Manos (1896–1972), dívkou nešlechtického původu a dcerou plukovníka Petrose Manose, čímž způsobil skandál a rozzuřil Venizela. Aspasia byla donucena opustit Athény, dokud se krize nevyřeší, a jejich svatba byla uznána bez oficiálního uznání Aspasie královnou. Místo toho byla nazývána Madame Manos. O šest měsíců později mladý pár odjel do Paříže. Museli ovšem dodržet podmínku, že spolu nebudou cestovat ani vystupovat při oficiálních příležitostech.

Brzo poté byla podepsána v srpnu 1920 Sèvreská smlouva, která byla pro Řecké království velmi výhodná. Řecko získalo rozsáhlá území v Thrákii a v oblasti kolem Smyrny v dnešním Turecku. Alexander se stal králem mnohem většího řeckého státu, než byl doposud.

O několik měsíců později však Alexander 25. října 1920 umírá na následky otravy organismu. Ta byla způsobena dvojicí opic, které zaútočily na Alexandrova psa. Král se snažil svého mazlíčka bránit a opice pokousaly i jeho.

Po sobě nechal manželku Aspasii a dceru Alexandru, která se narodila po jeho smrti. Té byl později přiznán titul princezny řecké a dánské. Alexandra si vzala Petra II., posledního jugoslávského krále.

Vývod z předků

Odkazy

Reference

Související články 
 Dějiny Řecka
 Seznam hlav řeckého státu

Externí odkazy 
 
 Genealogie Leo van de Pas

Glücksburkové (Řecko)
Alexandr I. Řecký
Alexandr I. Řecký
Alexandr I. Řecký
Řecké osobnosti první světové války
Alexandr I. Řecký
Zemřelí na sepsi
Narození 1. srpna
Narození v roce 1893
Narození v Athénách
Úmrtí v roce 1920
Úmrtí 25. října
Úmrtí v Athénách
Pohřbení v Tatoi
Muži